Petr Svoboda kan syfta på

 Petr Svoboda, tjeckisk friidrottare se Petr Svoboda (friidrottare)
 Petr Svoboda, tjeckoslovakisk ishockeyspelare se Petr Svoboda (ishockeyspelare)